Werneck steht für:
 Werneck, Markt im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt

Werneck ist der Familienname folgender Personen:
 Catia Werneck (* 1962), brasilianische Popjazz- und Bossasängerin
 Franz von Werneck (1748–1806), österreichischer General 
 Heinrich L. Werneck (1890–1966), österreichischer Botaniker und Heimatforscher
 Jurema Werneck (* 1961), brasilianische Ärztin und Menschenrechtsaktivistin
 Reinhard von Werneck (1757–1842), bayerischer Offizier und Direktor des Englischen Gartens in München 
 Tom Werneck (* 1939), deutscher Spielexperte und Buchautor

Siehe auch:
 Wernecke